Василиос Кутсианикулис (род. 9 августа 1988 года в Ларисе) — греческий футболист, который в настоящее время играет за «Анагенниси 1904» на позиции вингера или атакующего полузащитника. Он — левша, может играть как на левом, так и на правом фланге.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Кутсианикулис начал свою карьеру в родном городе, в команде «Ираклис Халкис» из четвёртого дивизиона, там его заметил Никос Ниоплиас, будущий тренер сборной Греции до 19 лет.

В 2007 году он подписал контракт с «Эрготелисом», несмотря на интерес со стороны ОФИ. Кутсианикулис приезжал в Ираклион в апреле 2007 года, на просмотр в ОФИ. Тренер Райнер Маурер выпустил его в товарищеском матче против «Эрготелиса». Несмотря на хорошую игру Кутсианикулиса, немецкий тренер не спешил принимать решение, и шанс подписать игрока получил «Эрготелис». В сезоне 2007/08 он сыграл в 12 матчах (10 выходов на замену) и провёл в общей сложности 126 минут, голов не забивал.

В течение 2008/09 сезона он стал игроком основы. В матче против «Ариса» он отдал голевой пас, а его команда выиграла со счётом 3:0. Затем он сделал дубль и отдал одну передачу в игре против «Панатинаикоса», а также забил ещё один гол в матче с будущим чемпионом, «Олимпиакосом». Болельщики и пресса начали называть его «греческий Месси» за стиль игры, который напоминал аргентинца. В конце концов, Отто Рехагель вызвал его в сборную Греции, что привлекло к нему внимание крупных клубов Греции.

ПАОК 
22 мая 2009 года, несмотря на интерес «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса», «Эрготелис» и ПАОК достигли соглашения, которое позволило бы Кутсианикулису летом 2009 года перейти в команду из Салоников по контракту на 4 года. Сделка включала оплату € 1200000 «Эрготелису» и товарищеский матч между двумя командами.

Кутсианикулису не удалось произвести впечатление на тренера ПАОКа Фернанду Сантуша, большую часть своих матчей в сезоне 2009/10 он провёл, выходя на замены. К концу сезона он сыграл несколько хороших матчей, оставив надежду на положительное будущее в клубе.

ОФИ 
Бывшего полузащитника ПАОКа рассчитывал подписать афинский АЕК. 23-летний Кутсианикулис стремился присоединиться к команде Вангелиса Влахоса. Президент АЕКа Томас Маврос подтвердил, что он встретился с менеджером игрока. Маврос обсудил этот шаг с Влахосом, который пытался усилить состав после ухода ряда ключевых игроков в летнее межсезонье. В попытке отдать свои долги и решить финансовые проблемы АЕК был вынужден уволить несколько игроков первой команды.

В конце концов, Кутсианикулис предпочёл АЕКу ОФИ. Критский клуб подтвердил, что 24-летний игрок присоединился к ОФИ на правах свободного агента после ухода из «Эрготелиса», с которым у него закончился контракт. В последние несколько недель Кутсианикулис вёл переговоры как с АЕКом, так и с ОФИ, в афинском клубе были убеждены, что игрок присоединится к ним, несмотря на ощутимые финансовые проблемы. Однако полузащитник решил играть за ОФИ, который недавно был аттестован на участие в греческой Суперлиге в следующем сезоне.

20 августа 2012 года Кутсианикулис подписал с ОФИ контракт на 3 года. Он дебютировал за клуб в августе 2012 года в домашнем матче против «Ксанти», который завершился безголевой ничьей. Он забил свой первый гол 29 октября 2012 года в домашнем матче против «Панетоликоса», который также закончился ничьей — 2:2.

21 марта 2015 года ОФИ объявил, что снимается с греческой Суперлиги, так как не согласен с «несправедливыми и нечестными решениями» по отношению к клубу. Кутсианикулис занялся поисками новой команды, чтобы продолжить свою карьеру.

Изначально 27 июня 2015 года он договорился присоединиться к «Верии». Это было решение технического директора Зисиса Вризаса, который встречался с игроком. В конце концов, сделка не состоялась.

«Лариса» 
3 сентября 2015 года Кутсианикулис подписал трёхлетний контракт за неназванную сумму с клубом Греческой футбольной лиги «Ларисой». По итогам сезона клуб повысился в Суперлигу.

После возвращения в Суперлигу с «Ларисой» Кутсианикулис значительно реже стал выходить на поле. Он сыграл только семь матчей в сезоне 2016/17, и лишь одну игру в следующем сезоне. В результате в сентябре 2017 года контракт Кутсианикулиса был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Возвращение в ОФИ 
11 сентября 2017 года Кутсианикулис вернулся в ОФИ, который играл в Греческой футбольной лиге. Футболист подписал годичный контракт с клубом за неназванную сумму. 30 октября 2017 года он забил свой первый гол после возвращения, его клуб одержал выездную победу над «Пансерраикосом» со счётом 2:1. Из-за финансовых проблем клуб покинул ряд ключевых игроков, это дало возможность Кутсианикулису чаще выходить на поле. ОФИ боролся за возвращение в Суперлигу, и Кутсианикулис забил несколько важных голов: 13 января 2018 года в ворота «Панегиалиоса» (2:0), и 17 января в ворота конкурента за повышение, «Докса Драма» (3:0). 31 марта он забил эффектным ударом, закрутив мяч в ворота с дальней дистанции с помощью небольшого рикошета. Его клуб сделал еще один шаг к повышению в Суперлигу, победив со счётом 3:0 ближайшего соперника, «Панахаики». По итогам сезона 2017/18 клуб отпраздновал повышение в Суперлигу.

28 мая 2019 года клуб объявил, что не будет продлевать контракт с игроком.

Дальнейшая карьера 
11 сентября 2019 года Кутсианикулис присоединился к «Олимпиакос Волос» на правах свободного агента.

Национальная сборная 
Тренер юношеской сборной Греции Никос Ниоплиас был впечатлён навыками Кутсианикулиса и включил его в состав команды, которая играла на чемпионате Европы 2007 года. Кутсианикулис сыграл один тайм против Испании на групповом этапе, а затем в финале снова против Испании, где Греция проиграла с минимальным счётом. Позже Кутсианикулис играл за молодёжную сборную. Отто Рехагель вызвал его на товарищеский матч в Пирей против сборной Италии 19 мая 2008 года, но на поле Кутсианикулис так и не вышел.

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Олимпиакос» Волос
Игроки ФК «Докса» Драма